Hodges peut désigner :

Patronyme 

 Alpheus P. Hodges (1821-1858); homme politique américain ;
 Ann Hodges (1923-1972), frappée par une météorite le  ;
  (né en 1958), général américain ;
 Chelsea Hodges (née en 2001), nageuse australienne ;
 Courtney Hodges (1887-1966), général américain ;
 Dave Hodges (né en 1968), joueur américain de rugby à XV ;
 David Hodges (1978-), musicien américain ;
  (1924-1972), joueur et manager de baseball professionnel américain ;
 James Hovis Hodges (né en 1956), homme politique américain ;
 Jehoida Hodges (1876-1930), joueur gallois de rugby ;
 Jessie Hodges (née en 1996), coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Jessy Hodges (1986-), actrice américaine ;
 Johnny Hodges (1906-1970), saxophoniste américain ;
 Laura Hodges (née en 1983), joueuse américaine de basket-ball ;
 Lauren Hodges, actrice américaine ;
 Lewis Hodges (1918-2007) officier britannique ;
 Luther H. Hodges (1898-1974), homme politique américain ;  
 Mike Hodges (1932-2022), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;  
 Nicolas Hodges (1970-), pianiste anglais ;   
 Leleith Hodges (née en 1953), athlète jamaïcaine.

Toponyme 
 Hodges, localité de l'Alabama ;
 Hodges, localité de Caroline du Sud ;
 Hodges Township, localité du Minnesota.

Personnage 
 David Hodges est un personnage de fiction incarné par l'acteur Wallace Langham dans la série télévisée américaine Les Experts (CSI : Crime Scene Investigation en anglais).